Okręty US Navy o nazwie USS  "Fall River":
 Pierwszy  był krążownikiem ciężkim typu Baltimore. Wszedł do służby w 1945, wycofany w 1947.
 Drugi USNS "Fall River" (JHSV-4) jest planowaną szybką jednostką transportową typu Spearhead (Joint High Speed Vesse). Kontrakt podpisany do budowy w 2010.

Fall River